Rozengaard (Brunssum) - buurt in Brunssum, vernoemt naar onderstaand kasteel
 Kasteel Rozengaard - voormalig kasteel in Brunssum
 Rozengaard (Lelystad) - buurt in Lelystad

 Rosengaarde - buurtschap in Dalfsen
 Huize "Rozengaarde" - radiohoorspel